Mirak ist die Bezeichnung

des Fixsterns Epsilon Bootis, siehe Izar
einer Flüssigkeitsrakete, siehe Mirak (Rakete)